Дивізіон 2: 1968 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 48 клубів, розділені на чотири групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1968 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг), ІК «Сіріус» (Уппсала), Сандвікенс ІФ і Ландскруна БоІС. 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг) та ІК «Сіріус» (Уппсала).

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 22 || 17 || 0 || 5 || 56 || 18 || 38 || 34
|- 
| 2 ||style="text-align:left"| «Сандокернс» СК (Умео)|| 22 || 10 || 8 || 4 || 41 || 23 || 18 || 28
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Юсдальс ІФ|| 22 || 9 || 9 || 4 || 38 || 20 || 18 || 27
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Лулео|| 22 || 9 || 8 || 5 || 32 || 34 || -2 || 26
|-
| 5||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 22 || 10 || 4 || 8 || 47 || 28 || 19 || 24
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК/ІФ|| 22 || 8 || 5 || 9 || 29 || 24 || 5 || 21
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Гімонес ЦК|| 22 || 8 || 5 || 9 || 30 || 37 || -7 || 21
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Домше ІФ|| 22 || 6 || 8 || 8 || 39 || 37 || 2 || 20
|-
| 9 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 22 || 7 || 5 || 10 || 31 || 43 || -12 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|ІФ «Фріска Вільйор» (Ерншельдсвік)|| 22 || 6 || 5 || 11 || 23 || 42 || -19 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Буденс БК|| 22 || 3 || 8 || 11 || 31 || 64 || -33 || 14
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Фресе ІФ|| 22 || 3 || 7 || 12 || 26 || 53 || -27 || 13
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ІК «Сіріус» (Уппсала)|| 22 || 19 || 1 || 2 || 63 || 17 || 46 || 39
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)|| 22 || 14 || 3 || 5 || 62 || 22 || 40 || 31
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Дегерфорс ІФ|| 22 || 14 || 3 || 5 || 53 || 33 || 20 || 31
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 22 || 14 || 3 || 5 || 41 || 25 || 16 || 31
|-
| 5 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 22 || 10 || 4 || 8 || 39 || 33 || 6 || 24
|-
| 6 ||style="text-align:left"|«Брюнес» ІФ (Євле)|| 22 || 8 || 3 || 11 || 42 || 50 || -8 || 19
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Сундбібергс ІК|| 22 || 6 || 6 || 10 || 29 || 33 || -4 || 18
|-
| 8 ||style="text-align:left"|«Росунда» ІС (Стокгольм)|| 22 || 8 || 2 || 12 || 31 || 56 || -25 || 18
|-
| 9 ||style="text-align:left"|ІФК Стокгольм|| 22 || 6 || 5 || 11 || 29 || 33 || -4 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|ІФ Карскуга/Буфорс|| 22 || 5 || 5 || 12 || 27 || 40 || -13 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Вестерос СК|| 22 || 6 || 3 || 13 || 31 || 48 || -17 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Осгаммарс ІК|| 22 || 2 || 2 || 18 || 23 || 80 || -57 || 6
|}

Північний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 22 || 14 || 3 || 5 || 39 || 24 || 15 || 31
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Шевде АІК|| 22 || 11 || 5 || 6 || 48 || 37 || 11 || 27
|-
| 3 ||style="text-align:left"|«Скугенс» ІФ (Гетеборг)|| 22 || 8 || 7 || 7 || 49 || 41 || 8 || 23
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 22 || 7 || 9 || 6 || 43 || 39 || 4 || 23
|-
| 5 ||style="text-align:left"|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 22 || 8 || 6 || 8 || 38 || 32 || 6 || 22
|-
| 6 ||style="text-align:left"|«Вестра Фрелунда» ІФ (Гетеборг)|| 22 || 8 || 6 || 8 || 42 || 37 || 5 || 22
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Карлстадс БК|| 22 || 9 || 3 || 10 || 41 || 34 || 7 || 21
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Тідагольмс ГІФ|| 22 || 7 || 6 || 9 || 28 || 34 || -6 || 20
|-
| 9 ||style="text-align:left"|ІФК Арвіка|| 22 || 8 || 4 || 10 || 40 || 51 || -11 || 20
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|«Норрбю» ІФ (Бурос)|| 22 || 6 || 7 || 9 || 35 || 44 || -9 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Алінгсос ІФ|| 22 || 5 || 8 || 9 || 39 || 47 || -8 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|БК «Дербі» (Лінчепінг)|| 22 || 5 || 8 || 9 || 21 || 43 || -22 || 18
|}

Південни Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 22 || 14 || 5 || 3 || 51 || 26 || 25 || 33
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Треллеборг|| 22 || 13 || 6 || 3 || 43 || 15 || 28 || 32
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФЕ/Брумелла ІФ|| 22 || 14 || 2 || 6 || 51 || 20 || 31 || 30
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 22 || 10 || 7 || 5 || 38 || 33 || 5 || 27
|-
| 5||style="text-align:left"|Грімсос ІФ|| 22 || 12 || 0 || 10 || 38 || 39 || -1 || 24
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Сельвесборгс ГІФ|| 22 || 9 || 5 || 8 || 39 || 36 || 3 || 23
|-
| 7 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 22 || 9 || 3 || 10 || 49 || 44 || 5 || 21
|-
| 8 ||style="text-align:left"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)|| 22 || 8 || 5 || 9 || 43 || 41 || 2 || 21
|-
| 9 ||style="text-align:left"|ІФК Вернаму|| 22 || 7 || 3 || 12 || 30 || 39 || -9 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Нибру ІФ|| 22 || 6 || 4 || 12 || 31 || 60 || -29 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Гнуше ІФ|| 22 || 4 || 5 || 13 || 26 || 51 || -25 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Осторпс ІФ|| 22 || 1 || 5 || 16 || 25 || 60 || -35 || 7
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 3 || 2 || 1 || 0 || 5 || 3 || 2 || 5
|- style="background:#a8dca8"
| 2 ||style="text-align:left"|ІК «Сіріус» (Уппсала)|| 3 || 2 || 0 || 1 || 6 || 3 || 3 || 4
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 3 || 1 || 0 || 2 || 1 || 4 || -3 || 2
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 3 || 0 || 1 || 2 || 1 || 3 || -2 || 1
|}

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1968 у шведському спорті